Susqueda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Girona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Susqueda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Susqueda är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Susqueda ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Susqueda. Runt Susqueda är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manlleu,  km väster om Susqueda. I omgivningarna runt Susqueda växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Katalonien